Mario Marini – militare italiano
Mario Marini – arbitro italiano nato nel 1909
Mario Marini – calciatore italiano nato nel 1908
Mario Marini – calciatore italiano nato nel 1929